La Servette est un quartier de Genève

Clubs sportifs 

 Servette FC, club de football genevois
 Genève-Servette Hockey Club, club de hockey-sur-glace genevois
 Servette Star-Onex, club de volley-ball genevois
 Servette Rugby Club de Genève, club de rugby à XV genevois
 Servette Hockey Club, club de hockey sur gazon